Een bungee-trampoline, ook bekend als bungy-trampoline of gewoon trampoline, is een attractie die op veel kermissen, vakantieoorden en zomerkampen te vinden is. Er bestaan veel verschillende ontwerpen van bungee-trampolines, maar de meeste werken op dezelfde manier. De deelnemer trekt een bungee-trampolineharnas aan en wordt dan vastgehaakt aan verschillende bungee-touwen. Die touwen zijn bevestigd aan palen of stangen die gemiddeld 15 meter boven het trampolineplatform reiken. Terwijl de deelnemer hoger en hoger springt, worden de bungee-touwen langs de palen omhoog bewogen, waardoor de deelnemer hoogten kan bereiken en salto's en andere manoeuvres kan uitvoeren die anders op een gewone trampoline onmogelijk zouden zijn. Deelnemers kunnen tot wel acht meter de lucht in springen.

Een bungee-trampoline is een mechanische amusementsattractie die bestaat uit een steunstructuur van 3 tot 8 meter hoog, een katrolsysteem om de bungeekoorden te verankeren en terug te trekken, een trampoline waarop de springer springt, een harnas om de springer aan de koorden en de structuur vast te maken, en een lier - elektrisch of handmatig - om de bungeekoorden onder spanning te zetten door er via de katrollen aan te trekken.

Bungee trampolines worden gebruikt op kermissen, in winkelcentra, op zomer- en winterkampen, op het strand en voor amusement en de verhuur van verjaardagsfeestjes. Sommige cruiseschepen hebben bungee-trampolines aan boord. Zelfs bergresorts (inclusief skiresorts die in het "zomerseizoen" andere attracties gebruiken) zijn begonnen ze als attractie te gebruiken. Er zijn verschillende modellen die variëren in gebruiksgemak en ook in het gemak van opzetten. Sommige staan op aanhangers en hebben enkele trampolinematten, sommige zijn dubbel, en dan zijn er nog de vier, vijf en zes versies.

Alle bungee trampolines werken volgens hetzelfde principe. De deelnemer trekt een bungee-trampolineharnas aan op basis van zijn of haar tailleomvang en haakt zich afhankelijk van het gewicht van de persoon vast aan het relatieve aantal bungee-touwen. Die touwen verbinden zich met een klimtouw dat via een katrolsysteem verbonden is met het hoogste punt van de springstructuur en daarna met een elektrische lier of handmatige lier. Naarmate de deelnemer momentum wint, zet de operator meer spanning op de bungee touwen door de handcontroller te gebruiken om de lier opnieuw op te rollen en het touw terug te trekken, waardoor de deelnemer hoogtes kan bereiken zo hoog als de structuur of hoger en flips en andere manoeuvres kan doen die anders onmogelijk zouden zijn op een gewone trampoline voor ongetrainde mensen.